Brusy (, ) est une ville polonaise de la voïvodie de Poméranie et du powiat de Chojnice.
Elle est le siège de la gmina de Brusy et comptait  en 2017.

Ville dans la voïvodie de Poméranie
Powiat de Chojnice